Сезон 2022—2023 станет для Ювентуса 119-м в Чемпионате Италии. В летнее межсезонье после 17 лет игры команду покинул капитан Джорджо Кьеллини, перейдя в американский Лос-Анджелес. Также команду покинули Пауло Дибала и Федерико Бернардески.

В январе с команды было снято 15 очков из-за финансовых махинаций. Из-за этого команда опустилась в турнирной таблице на 10-е место.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

98.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

87.000.000

Зима 

0

Общие убытки:98.000.000

Общая прибыль:87.000.000

Разница:11.000.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Лига Европы

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки